Rafael Alexandre Conceição Leão (ur. 10 czerwca 1999 w Almadzie) – portugalski piłkarz, występujący na pozycji napastnika we włoskim klubie A.C. Milan oraz w reprezentacji Portugalii. Wychowanek Sportingu CP, w trakcie swojej kariery grał także w Lille OSC.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 18 lutego 2023)

Reprezentacyjne
 (aktualne na dzień 10 grudnia 2022)

Sukcesy

Sporting CP 
Taça da Liga: 2017/2018

AC Milan 
Serie A: 2021/2022

Reprezentacyjne 
Mistrzostwa Europy U-17: 2016

Wyróżnienia 
 Najlepszy piłkarz Serie A: 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Portugalscy piłkarze
Piłkarze Sportingu CP
Piłkarze Lille OSC
Piłkarze A.C. Milan
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2021
Ludzie urodzeni w Almadzie
Urodzeni w 1999